SPCA steht als Abkürzung für:

 Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Tierschutzorganisation in England und Wales
 Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Botswana), Tierschutzorganisation in Botswana
 Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Hongkong), Tierschutzorganisation in Hongkong
 Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Kanada), Tierschutzorganisation in Kanada
 Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Namibia), Tierschutzorganisation in Namibia
 Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Vereinigte Staaten), Tierschutzorganisation in den USA

Abkürzung